III. Albert bajor herceg
 III. Albert osztrák herceg
 III. Albert namuri gróf